Рамзай:
 Рамзай — агентурный псевдоним советского разведчика Рихарда Зорге
 Рамзай (село) — село в Мокшанском районе Пензенской области
 Рамзай (станция) —  железнодорожная станция в Мокшанском районе Пензенской области
 Рамзай —  станция (тип населённого пункта) в Мокшанском районе Пензенской области.

Персоналии 
 Рамзай — дворянский и баронский род Российской империи:
 Рамзай, Георгий Эдуардович (1834—1918) — барон, российский генерал от инфантерии.
 Рамзай, Эдуард Андреевич (1799—1877) — барон, российский генерал от инфантерии.
 Рамзай, Вильгельм (1865—1928) — финский учёный-геолог, исследователь Хибинских и Ловозерских тундр.
 Рамзай, Ганс (1862—1938) — немецкий путешественник.
 Рамзай, Гордон (род. 1966) — британский шеф-повар.
 Рамсай, Карл Хенрик Вольтер (1886—1951) — финский государственный деятель, дипломат.
 Рамзай, Патрик (1879—1962) — британский дипломат.
 Рамзай, Уильям (1852—1916) — шотландский химик и физик, профессор.
 Рамзай, Уильям Митчелл (1851—1939) — шотландский археолог и педагог.

См. также 
 Рамзи
 Рэмзи
 Клан Рамсей